Эмиль Абраньи (, 1 января 1831, Пешт — 20 мая 1920, Сентендре, Венгрия) — венгерский поэт, переводчик, критик, журналист, либреттист, искусствовед.

Биография 
Родился в семье композитора Корнеля Абраньи. Брат драматурга и писателя Корнеля Абраньи (младшего) (1849—1913). Отец композитора Эмиля Абраньи (1882—1970).

Образование получил у пиаристов.

В 1885 году редактировал издание «Koszorú» (Венок). С 1873 года — политическую газету «Pest Diary», с 1879 года — «Magyarország», с 1896 года — «Budapesti Napló».

Дебютировал как поэт в 1866 году. Был особенно популярен среди молодёжи своими патриотическими песнями.

Переводил с французского, немецкого и английского языков произведения Ф. Ла Мотт-Фуке, Э. Ростана, Байрона и др.

Избранные произведения 
 Поэзия
 Újabb költemények (1882);
 Márciusi dalok (1899);

Оперные либретто
 1876 — Kőltemények
 1888 — Szabadság
 1899 — Márciusi Dalok
 1904 — Költemények

Ссылки 
  Ábrányi Emil
Стихи

Переводчики с французского языка
Переводчики с английского языка
Редакторы Венгрии